Население Гваделупы составляет 403 977 человек (2012 год).

Население 
Согласно данным INSEE население Гваделупы на момент 1 января 2012 года составляет 403 977 человек. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 77,0 года для мужчин и 83,5 года для женщин.

Языковой состав 
Французский язык является официальным языком, который преподается в школьной системе. Большая часть населения говорит на антильском франко-креольском языке, его понимает почти все население. Он также преподается в некоторых школах. По данным международной организации Франкофония,  80,2% населения Гваделупы охарактеризовывали себя как «франкоязычные» и 14,9% как «частично франкоязычные».

Демографическая статистика

Структура населения

Примечания 
Гваделупа
Гваделупа